Кудашо́в — фамилия.

 Кудашов, Алексей Николаевич (род. 1971) — российский хоккеист и тренер.
 Кудашов, Владимир Петрович (1918—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кудашов, Вячеслав Иванович (род. 1966) — российский философ и общественный деятель.
 Кудашов, Георгий Максимович (1919—2007) — Герой Советского Союза.
 Кудашов, Николай Сидорович (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Кудашов, Руслан Равилевич (род. 1972) — российский театральный режиссёр.

Женщины 
 Минина (Кудашова), Татьяна Алексеевна (род. 1997) — российская тхэквондистка.

См. также 
 Кудашев